Regierung Fisher steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Fisher I (1908 bis 1909)
 Regierung Fisher II (1910 bis 1913)
 Regierung Fisher III (1914 bis 1915)